Ломанов — русская фамилия; имеет женскую форму Ломанова.

Известные носители 
 Ломанов, Виктор Иванович (род. 1953) — советский игрок в хоккей с мячом, советский и российский тренер.
 Ломанов, Михаил Фёдорович (род. 1930) —  советский и российский физик.
 
 Ломанов, Фёдор Кириллович (1903—1957) — советский строитель автодорог, лауреат Сталинской премии.

 Ломанова, Галина Дмитриевна (1920—1994) — советская лётчица, участница Великой Отечественной войны.

См. также